DL peut faire référence à :

 un format d'enveloppe norme ISO de 220 par 110 mm, mondialement répandu et conçu pour contenir une feuille A4 pliée en 3 ou un document de 210 par 99 mm (format carton d'invitation souvent également nommé "format DL" par métonymie, bien que "1/3 A4" soit plus approprié selon la norme) ;
Démocratie libérale, parti politique français, plus tard inclus dans l'Union pour un mouvement populaire (UMP) qui sera, lui-même, renommé Les Républicains (LR);
 Delta Air Lines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 un devoir libre, dans le domaine scolaire ;
 un développement limité en mathématiques ;
 abréviation de DownLoad, mot anglais pour téléchargement (dans le sens descendant);
 abréviation de Dose létale, indication de la létalité d'une substance ou d'un type donnée de radiation ou la radiorésistance ;
 Développeur logiciel, titre professionnel du ministère chargé de l'Emploi (France), créé en 2007 ;
 Directors Lounge, festival de cinéma et plate-forme pour arts cinématographique et multimédia basé à Berlin ;
 Le Dauphiné libéré, journal quotidien français ;
 Dordogne libre, journal quotidien français ;
 Deputy Lieutenant en Angleterre.
 Dl, digramme de l'alphabet latin
 abréviation de "Diaper Lover", appellation désignant un certain type de fétichisme des couche-culottes 

dL est un symbole, qui signifie :
 décilitre, unité de mesure de capacité.